TG – Triacyloglicerole
 TG – kanton Turgowia w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 TG – Togo (oznaczenie kodowe ISO 3166)